Воровская:

 Воровская — река в России, протекает в Челябинской области, Республике Башкортостан.
 Воровская, Дора Моисеевна (ум. 1923) — жена Воровского В. В.